Gérard Klein peut désigner :
 Gérard Klein (né en 1937), économiste français, écrivain de science-fiction et directeur de collection ;
 Gérard Klein (né en 1942), animateur radio et acteur français.